Сан Педро де ла Палма има више значења:

 Сан Педро де ла Палма (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Педро де ла Палма (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику